Петер () — имя и фамилия, вариант имени Пётр.

Фамилия 
 Петер, Альберт (1853—1937) — немецкий ботаник.
 Петер, Бабетт (род. 1988) — немецкая футболистка, игрок национальной сборной Германии.
 Петер, Бенце (род. 1991) — венгерский пианист, композитор, звуковой дизайнер.
 Петер, Биргит (род. 1964) — немецкая гребчиха.
 Петер, Габор (1906—1993) — министр госбезопасности Венгрии в годы диктатуры М. Ракоши.
 Петер, Гизела — швейцарская кёрлингистка.
 Петер, Густав (1833—1919) — австрийский композитор развлекательной музыки.
 Петер, Густав Альберт (1853—1937) — немецкий ботаник.
 Петер, Золтан (род. 1958) — венгерский футболист, защитник. Участник чемпионата мира 1986 года.
 Петер, Иоганн Фридрих (1746—1813) — американский композитор немецкого происхождения.
 Петер, Йорг (род. 1955) — немецкий легкоатлет, который специализировался в марафоне.
 Петер, Михаэль (1949—1997) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1972 года.
 Петер, Патрик (род. 1994) — австрийский хоккеист.
 Петер, Рико (род. 1983) — швейцарский бобслеист-пилот.
 Петер, Рихард (1895—1977) — немецкий фотограф.
 Петер, Рожа (1905—1977) — венгерский математик и логик.
 Петер, Уильям (около 1738—1821) — английский художник, гравёр.
 Петер, Фридрих (1921—2005) — австрийский политик.
 Петер, Фриц (род. 1927) — военный деятель ГДР, в 1976—1990 годах руководитель Гражданской обороны ГДР.
 Петер, Эрих (1919—1987) — военный деятель ГДР, в 1960—1979 годах командующий пограничными войсками ННА.
 Петер, Янош (1910—1999) — венгерский государственный деятель, министр иностранных дел Венгерской Народной Республики (1961—1973).
 Петер Сабо, Сильвия (род. 1982) — известная венгерская певица.

Имя 
 Петер (герцог Шлезвиг-Гольштейнский) — титулярный герцог Шлезвиг-Гольштейнский в 1965—1980 годах
 Петер I Чак — венгерский магнат, борец за национальное единство страны.
 Петер Друффель — немецкий композитор, музыковед.
 Петер Лорре — австрийский и американский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист.
 Петер Лоша — албанский военачальник и деспот Арты.
 Петер Туранг — католический прелат, архиепископ Купанга с 10 октября 1997 года.
 Петер Фехтер — житель Восточного Берлина, убитый пограничниками ГДР при попытке пересечь Берлинскую стену 17 августа 1962 года.
 Петер Фокс — немецкий регги и хип-хоп исполнитель из Берлина.

Другое 
 Петер-Сервис — один из крупнейших российских разработчиков программных продуктов.
 Петер — музыкальная комедия венгерского режиссёра Германа Костерлица, выпущенная на экраны в 1934 году.
 Петер Каменцинд — роман Германа Гессе, впервые изданный в 1904 году.

Немецкие мужские имена